Villa může být:

 Římská villa – venkovské sídlo vyšších římských vrstev
 villa – latinský středověký výraz pro město, někdy i vesnické sídliště
 villa forensis – středověké lidské sídliště s právem trhu – trhová ves, trhová osada

příjmení osob
 David Villa (1981) – španělský fotbalista
 Heitor Villa-Lobos (1887–1959) – brazilský hudební skladatel a dirigent
 Pancho Villa (1878–1923) – mexický revolucionář a revoluční vojevůdce
 Ricardo Villa (1952) – argentinský fotbalista
 Walter Villa (1943–2002) – italský motocyklový závodník

konkrétní stavby
 Villa Aldobrandini – renesanční vila ve Frascati v Itálii
 Villa d'Este – vila v italském Tivoli
 Villa Farnesina – italský renesanční palác na Via della Lungara v Římě
 Villa Jeanneret-Raaf v Paříži, na jejíž stavbě se podílel Le Corbusier
 Villa-Maria (stanice metra v Montréalu)
 Villa Marista – vězení v Havaně na Kubě
 Villa dei Misteri – starověká římská vila nedaleko Pompejí
 Villa Park – fotbalový stadion v Birminghamu
 Villa Peter – novorenesanční vila na Prunéřovském předměstí v Kadani
 Villa La Roche v Paříži, autor Le Corbusier
 Villa Romana del Casale – starověká římská vila nedaleko Piazza Armerina na Sicílii
 Villa Rotonda – renesanční vila v italském městě Vicenza

lidská sídla
 Villa d'Adda – italská obec v Lombardii, provincie Bergamo
 Villa Hayes – město v Paraguayi
 Villa Nueva – obec v Guatemale

jiný význam
 Aston Villa FC – anglický fotbalový klub

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení